Maure est un nom propre ou un commun ou un adjectif qui peut désigner :

Nom commun 
 Les Maures, populations berbères d'Afrique du Nord-Ouest.
 La maure (Mormo maura), un papillon noctuidé.
 L'idole des Maures (Zanclus cornutus), un poisson tropical.

Adjectif 
 L'adjectif maure (ou mauresque), qui qualifie ce qui est relatif aux Maures

Saintes chrétiennes 
 Maure (), princesse et sainte scandinave assassinée en Picardie ; fêtée le 13 juillet
 Maure de Touraine, (), vierge qui, en compagnie de sa sœur Brigitte, autre sainte, vécut auprès du tombeau de saint Martin de Tours ; honorée en Touraine et en Bauvaisis, fêtée le .
Maure de Troyes, fêtée dans le diocèse de Troyes le .

Prénom et patronyme 
 Maure, un prénom féminin peu usité 
 Maure, un patronyme

Surnom 
 Karl Marx est appelé « Maure » ou « le Maure » (Maure en allemand) par ses proches. Cela est dû a son teint halé et date de ses études.

Personnalités portant ce patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Antoine Maure (1852-1916), un homme politique français
 Auguste Maure (1840-1907), photographe français du 
 Fortuné Maure, dit « le docteur Maure » (1796-1880), homme politique français du 
 Huguette Maure, une femme de lettres et journaliste française
 Jacques Maure (1770-1835), négociant français, maire d'Auxerre et fils de Nicolas Maure
 Marius Maure (1871-1941), un photographe français des XIX et XX siècles
 Michel Maure (1951-…), un médecin français spécialisé en chirurgie esthétique, condamné judiciairement
 Nicolas Maure (1743-1795), un révolutionnaire français
 Nicole Le Maure (1704-1783), une chanteuse d'opéra française

Toponymes 
 Maure, une commune française des Pyrénées-Atlantiques
 La Maure est une rivière française de Basse-Normandie.

Toponymes composés 
 Balmoral–Saint-Maure, un village du Nouveau-Brunswick, 
 Maure-de-Bretagne (Anast en breton), commune française d'Ille-et-Vilaine
 Le Cannet-des-Maures, un village du département du Var, en Provence
 Sainte-Maure, une commune française du département de l'Aube, dans la région Champagne-Ardenne au nord de Troyes
 Sainte-Maure-de-Peyriac, une commune française du département de Lot-et-Garonne dans la région Nouvelle-Aquitaine à l'ouest de Condom
 Sainte-Maure-de-Touraine, une commune française du département d'Indre-et-Loire, dans la région Centre au sud de Tours

Animaux 
 Cap de Maure, une race de chevaux qui a la tête plus sombre que le corps 
 Royal Maure (ou « barbe »), une très ancienne race équine originaire d'Afrique du Nord

Notes et références